Сан-Гонсалу-ду-Амаранти (Риу-Гранди-ду-Норти) — муниципалитет в Бразилии.
 Сан-Гонсалу-ду-Амаранти (Сеара) — муниципалитет в Бразилии.